Фердинандо Коппола (; род. 10 июня 1978 года, Неаполь) — итальянский футболист, вратарь.

Карьера 
Вырос в Неаполе, дебютировал в Серии А 16 мая 1998 года, в возрасте 20 лет, в матче на Стадионе в Сан-Паулу против «Бари» (2-2). Тренер молодёжной сборной Италии Марко Тарделли, сразу же взял его на товарищеский матч против Шотландии, прошедший 23 мая 1998 года. Команда победила 4:0, но Коппола, тем не менее, не выходил на поле. В следующем сезоне, в Серии B, он стал третьим вратарём неаполитанской команды, и вышел на поле в двух последних матчах сезона.

В июне 2000 года перешёл «Болонью», будучи обменян на Марко Роккати. В дальнейшем выступал за «Асколи», «Реджину», «Пьяченцу», «Аталанту», «Сиену», «Торино» и «Милан».
17 июля 2015 года Коппола подписал контракт с «Эллас Верона» в качестве третьего вратаря.

Статистика 
Статистика на 1 декабря 2016

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Эллас Верона»